Burgbergturm ist der Name folgender Türme:

 Burgbergturm (Bad Soden), Aussichtsturm in Bad Soden am Taunus im Main-Taunus-Kreis in Hessen
 Burgbergturm (Frankenhardt), Aussichtsturm in Frankenhardt im Landkreis Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg
 Burgbergturm (Gehrden), Aussichtsturm in Gehrden in der Region Hannover in Niedersachsen